Фиш-Лейк ( — дословно «Рыбное озеро»):

Тауншипы 
 США
 
 Фиш-Лейк (тауншип, Миннесота)

Водные объекты 
  — озеро в округе Чизаго, штат Миннесота, США.
  — водохранилище, расположенное на высоте 1414 м над уровнем моря в округе Джексон, штат Орегон, США.